Soaserana (Betioky Sud), commune rurale malgache.
 Soaserana (Manja), commune urbaine malgache.